Shem peut faire référence à :

 Société hydroélectrique du Midi
 Sem (Bible)